Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2010./11., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je šesti put zaredom osvojio "Zadar".

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Druga liga

Kvalifikacije za Prvu ligu 

 Izvori:  
 KK "Knin"

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug 

 Izvori:  
 KK "Knin"

Sjever 

 Izvori: 
 KK "Ciglenica"  
 "Zagorski list", od 22. travnja 2011.   
 "Zagorski list", 2010. godina  
 "Zagorski list", 2011. godina

Zapad 

 Izvori: 
 kkzeljeznicar.com, KK "Željezničsr" Karlovac  
 "Glas Istre"

Treća liga

Centar 

 Izvori: 
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug 

 Izvori: 
 KK "Knin"

Sjever - Varaždin 

 Izvori: 
 "Zagorski list", od 15. travnja 2011.   
 "Zagorski list", 2010. godina  
 "Zagorski list", 2011. godina

Zapad 

 Izvori:  
 "Glas Istre"  
 kk-policajac.hr, "Policajac" Ogulin, 22. kolo i ljestvica  
 kk-policajac.hr, "Policajac" Ogulin

Četvrti stupanj

4. liga - Zapad 

 Izvori:  
 "Glas Istre"

4. liga - Zona Osijek 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr

4. liga - Zona Požega 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori: 
 zg-kuglanje.hr  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Ostale lige 
 Gradska liga Đakovo 2010./11., kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Đakovo 2010./11. - majstorica za prvaka,  kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Slavonski Brod 2011., kuglanjesb 
 Gradska liga Osijek - narodni način 2011. -  finale, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek - 4x120 2011. - finale, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2010./11. - finale, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2010./11. - polufinale, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2010./11. - četvrtfinale, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2010./11. - Grupa A, kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2010./11. - Grupa B, kuglacki-savez-os.hr

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga

Vanjske poveznice 
 zg-kuglanje.hr, Zagrebački kuglački savez 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 
 kuglački rezultati 2010./11., zg-kuglanje.hr
  

2010-11